Dotion (griechisch , lateinisch Dotium) bezeichnet in der antiken Geographie:

 Dotion (Thessalien), eine Stadt in Thessalien, von Dotis gegründet
 Dotion Pedion, die Umgebung der Stadt Dotion, eine Ebene südlich des Ossa
 Dotion (Chios), eine Stadt auf Chios, nördlich der heutigen Ortschaft Dotia